Residente è il primo album in studio da solista del cantante portoricano René Pérez Joglar, anch'egli noto come Residente. Il disco è uscito nel marzo 2017, durante la pausa dal suo progetto principale, rappresentato dal gruppo Calle 13.

Tracce

Collegamenti esterni